Camilla Herrem – pallamanista norvegese
 Geir Herrem – ex calciatore norvegese
 Geir André Herrem – calciatore norvegese